Samstag steht für:

 Samstag, der sechste Wochentag des Kalenders

Samstag ist der Familienname folgender Personen:

 Yvonne Samstag (* 1960/1961), deutsche Immunologin und Hochschullehrerin